Джон Беннетт Бани (р. 1 июля 1941) — политик и религиозный деятель Вануату, президент страны с 24 марта 1999 по 24 марта 2004.

Бани является англиканским священником с острова Пентекост. На политической сцене с 1970-х годов. Член Союза умеренных партий — консервативной франкоязычной политической партии.

Был избран президентом страны коллегией выборщиков Вануату 24 марта 1999 года, получив в поддержку 43 голоса.

Примечания 

Президенты Вануату
Религиозные деятели Вануату